Mirko Savini (Roma, 11 de Março de 1979) é um futebolista profissiona italiano, milita no PAOK da Grécia.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Itália
Futebolistas do PAOK FC